Павел Тара́сов:
 Тарасов, Павел Михайлович (род. 1983) — российский политический деятель, депутат Московской городской Думы 7 созыва, член КПРФ.
 Тарасов, Павел Парфеньевич (1898—1965) — советский актёр театра и кино.
 Тарасов, Павел Сергеевич (1901—1970) — советский государственный и политический деятель, председатель Московского областного исполнительного комитета (1940—1947).
 Тарасов, Павел Тимофеевич (1914—1944) — советский военный лётчик, ас-истребитель, Герой Советского Союза.